Polski Kontyngent Wojskowy w Zatoce Perskiej (1991) – kontyngent działający podczas I wojny w Zatoce Perskiej (operacje: Desert Shield i Desert Storm)
 Polski Kontyngent Wojskowy w Zatoce Perskiej (1998) – kontyngent przygotowywany do udziału w interwencji ONZ w Iraku (operacje: Desert Thunder i Desert Fox)
 Polski Kontyngent Wojskowy w Zatoce Perskiej (2000) – kontyngent działający w ramach Wielonarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw
 polskie kontyngenty wojskowe w latach 2003-2011 (II wojna w Zatoce Perskiej i późniejsze działania wojsk międzynarodowych):
 Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku – kontyngent działający podczas inwazji i późniejszych operacji międzynarodowych w Iraku (Operacja Iraqi Freedom) oraz sił szkoleniowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NTM-I)
 Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji (2003) – kontyngent przygotowywany do obrony Turcji podczas II wojny w Zatoce Perskiej (Operacja Display Detterence)
 polskie kontyngenty wojskowe od roku 2016 (międzynarodowa interwencja przeciwko Państwu Islamskiemu):
 Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku (2016) – kontyngent działający podczas operacji międzynarodowej w Iraku (Operacja Inherent Resolve) oraz sił szkoleniowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NTCB-I i NMI)
 Polski Kontyngent Wojskowy w Kuwejcie – kontyngent działający podczas operacji międzynarodowej w Iraku (Operacja Inherent Resolve)
 Polski Kontyngent Wojskowy w Turcji (2020) – kontyngent działający w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia NATO dla Turcji